Івен Стенг Преподобний Івен Стенг (Дуглас Сент-Клер Сміт) народився 21 серпня 1953 року - американський письменник, режисер і телеведучий.
 Арнольд Стенг — актор.